Mas Blau (les Borges del Camp) o Mas d'en Comte, masia del Baix Camp.
 Mas Blau (el Prat de Llobregat), masia del Prat de Llobregat que dona nom a l'Estació de Mas Blau.
 Polígon Mas Blau, polígon indústrial del Prat de Llobregat situat a les rodalies de la masia homònima.
 Mas Blau (Vinyols i els Arcs), masia del Baix Camp.

Vegeu també 
 El Mas Blau (Riudoms), a Llista de monuments del Baix Camp